Шванк:

 Шванк — жанр немецкой городской средневековой литературы.

Персоналии 
  (1923—2016) — немецкий профессор и монах-бенедиктинец.
 Шванк, Эдуардо (род. 1986) — аргентинский теннисист.